Бе́ннетт () — озеро в Канаде на территории провинции Британская Колумбия и территории Юкон.

Описание 

Бо́льшая часть озера находится в Юконе, меньшая — в Британской Колумбии. Имеет Y-образную форму. На берегу озера располагаются город  и город-призрак .

Озеро было названо в 1883 году офицером армии США, путешественником и исследователем Фредериком Сваткой в честь Джеймса Беннетта, издателя газеты New York Herald, который спонсировал его экспедицию.

Озеро являлось важным пунктом во время Клондайкской золотой лихорадки: сюда прибывали старатели из Скагуэя, Уайтхорса, около озера были освоены горные перевалы Уайт и Чилкут, вдоль озера была проложена железная дорога White Pass and Yukon Railway.

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Тагиша
Озёра Территории Юкон
Озёра Британской Колумбии
Клондайкская золотая лихорадка